Полигло́т:
 Полиглот — человек, знающий не меньше 5 языков разных лингвистических групп во взрослом возрасте.
 Полиглот — телевизионная программа на канале «Культура» по обучению иностранным языкам.
 Полиглот — серия путеводителей.

См. также 
 Полиглотта — греческое название Библии, изданной с параллельным текстом на многих языках.